У́лица Акаде́мика Ту́полева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Академика Туполева — улица в Твери.

Украина 
 Улица Академика Туполева — улица в Киеве.

См. также 
 Набережная Академика Туполева
 Туполевская улица (Санкт-Петербург)

Туполев